Pectus kan syfta:
Pectus (pectora i plural) är latin för bröst.

Anatomi

Skelettmuskler
 Pectoralis major – den största muskeln på överkroppens framsida
 Pectoralis minor –  en muskel mellan bröstkorgen och skulderbladen

Missbildningar
 Pectus carinatum – en vanligtvis genetiskt medfödd missbildning, se Kölbröst
 Pectus excavatum – en missbildning i skelettet, där bröstbenet är intryckt i en konkav skepnad, se Trattbröst

Musik
 Pectus (musikgrupp) – en polsk musikgrupp